Johnny Belinda − sztuka teatralna autorstwa Elmera Blaneya Harrisa.

 Filmy:
 Johnny Belinda (film 1948) − amerykański film dramatyczny w reżyserii Jeana Negulesco
 Johnny Belinda (film 1961) − niemiecki film dramatyczny w reżyserii Franza Josefa Wilda
 Johnny Belinda (film 1967) − amerykański film dramatyczny w reżyserii Paula Bogarta
 Johnny Belinda (film 1982) − amerykański film dramatyczny w reżyserii Anthony'ego Page'a